A Columbia megye nevet nyolc USA-ban található megye viseli

A megyék

 Columbia megye (Arkansas)
 Columbia megye (Florida)
 Columbia megye (Georgia)
 Columbia megye (New York)
 Columbia megye (Oregon) 
 Columbia megye (Pennsylvania)
 Columbia megye (Washington)
 Columbia megye (Wisconsin)

Kapcsolódó szócikkek 

 Columbiana megye (Ohio)